Charle bzw. Charlé ist sowohl ein Vor- als auch ein Familienname.

Namensträger

Vorname 
 Charle Cournoyer (* 1991), kanadischer Shorttracker

Familienname 
 Christophe Charle (* 1951), französischer Historiker 
 Gustav Charlé (1871–nach 1941), österreichischer Schauspieler, Sänger, Komiker und Theaterleiter
 Louise Charlé (1862–1939), österreichische Schauspielerin und Sängerin, siehe Louise Streitmann 

Familienname
Männlicher Vorname